Грей-Игл:

 Грей-Игл (город, Миннесота)
 Грей-Игл (тауншип, Миннесота)